Oravec ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Oravec (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Marek Oravec (* 1983), österreichischer Bühnen- und Filmschauspieler
 Timotej Oravec (* 1991), slowakischer Grasskiläufer
 Tomáš Oravec (* 1980), slowakischer Fußballspieler